Лопатино — топоним:

Белоруссия 
 Лопатино — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Лопатино — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Лопатино — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Лопатино — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
Архангельская область
 Лопатино — деревня в Ленском районе
 Вологодская область
 Лопатино — деревня в Нюксенском районе.
 Ивановская область
 Лопатино — деревня в Лежневском районе.
 Лопатино — деревня в Фурмановском районе.
 Калужская область
 Лопатино — деревня в Дзержинском районе.
 Лопатино — деревня в Жуковском районе.
 Лопатино — деревня в Малоярославецком районе.
 Лопатино — село в Тарусском районе.
Кировская область
 Лопатино — деревня в Кирово-Чепецком районе.
Красноярский край
 Лопатино — деревня в Берёзовском районе.
Липецкая область
 Лопатино ― ж/д станция Измалковского района Липецкой области
Марий Эл
 Лопатино — до 1940 г. название города Волжск Волжского района.
Мордовия
 Лопатино — река Ковылкинском районе, левый приток Мокши.
 Лопатино — село в Торбеевском районе.
Москва
 Лопатино — деревня в Троицком административном округе Москвы
Московская область
 Лопатино — посёлок городского типа в Ленинском городском округе.
 Лопатино — деревня в Можайском районе.
 Лопатино — платформа (бывшая станция) Большого кольца Московской железной дороги.
Нижегородская область
 Лопатино — посёлок в Богородском районе
 Лопатино — село в Вадском районе
 Лопатино — деревня в Варнавинском районе
 Лопатино — деревня в Краснобаковском районе
 Лопатино — село в Лукояновском районе
 Лопатино — село в Сергачском районе
 Лопатино — деревня в Тоншаевском районе
 Лопатино — деревня в Шахунском районе
Новгородская область
 Лопатино — деревня в Мошенском районе.
 Лопатино — деревня в Хвойнинском районе.

Новосибирская область
 Лопатино — село в Татарском районе.
Пензенская область
 Лопатино — деревня в Белинском районе.
 Лопатино — деревня в Вадинском районе.
 Лопатино — село в Городищенском районе.
 Лопатино — село в Лопатинском районе.
 Лопатино — село в Мокшанском районе.
Псковская область
 Лопатино — пригородный район в черте Пскова
 Лопатино — деревня в Бежаницком районе.
 Лопатино — деревня в Новоржевском районе.
 Лопатино — деревня в Палкинском районе.
 Лопатино — деревня в Псковском районе.
 Лопатино — деревня в Пустошкинском районе.
 Лопатино — деревня в Пушкиногорском районе.
 Лопатино — деревня в Себежском районе, МО Бояриновская волость
 Лопатино — деревня в Себежском районе, МО Себежское
Рязанская область
 Лопатино — село в Скопинском районе.
Самарская область
 Лопатино — село в Волжском районе
 Лопатино — село в Красноярском районе
 Лопатино — село в Ставропольском районе
Саратовская область
 Лопатино — село в Балашовском районе.
 Лопатино — село в Ртищевском районе.
Сахалинская область
 Лопатино — село в Невельском районе.
 Лопатино — село в Томаринском районе.
 Лопатино — недействующая станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
Смоленская область
 Лопатино — деревня в Вяземском районе
 Лопатино — деревня в Ельнинском районе
Тамбовская область
 Лопатино — село в Инжавинском районе.
 Лопатино — посёлок в Уваровском районе, в 2004 г. включен в состав села Лебяжье.
Тверская область
 Лопатино — деревня в Бологовском районе
 Лопатино — деревня в Кувшиновском районе
 Лопатино — деревня в Пеновском районе
 Лопатино — деревня в Старицком районе
 Лопатино — деревня в Торжокском районе
Тульская область
 Лопатино — деревня в Венёвском районе.
Ярославская область
 Лопатино — деревня в Брейтовском районе.
 Лопатино — деревня в Некоузском районе.
 Лопатино — деревня в Угличском районе.
 Лопатино — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Большое Лопатино 
 Малое Лопатино 
 Лопатин
 Лопатина (значения)
 Лопатинка